Radio London (zeezender) (Big L), radiozender in internationale wateren bij de Theems van 1964–1967
Radio London (Nederland) (Big L 1395), Nederlandse op Groot-Brittannië gerichte radiozender sinds 2006
Big L (rapper) (Lamont Coleman, 1974–1999), Amerikaans rapper